Kozma András (1937–2019) agrármérnök, egyetemi tanár, a Debreceni Agrártudományi Egyetem rektora (1989–1992)
 Kozma András (1952) basszusgitáros, szitárművész, filozófus
 Kozma András (1954) fuvolaművész
 Kozma András (1967) műfordító, dramaturg